Jagd auf Roter Oktober ist der Titel:

 Jagd auf Roter Oktober (Roman), ein Roman von Tom Clancy (1984)
 Jagd auf Roter Oktober (Film), Verfilmung des Romans (1990)